De naam Hannibal (= Hani Ba'al) of Chan-i-bal (--*) betekent gunsteling van Baäl in het Fenicisch en Carthaags. Het was een populaire naam in Carthago en werd dan ook door meerdere Carthagers gedragen:
Hannibal Mago, leider van Carthaagse expeditie naar Sicilië (409 v.Chr.)
Hannibal Gisco (rond 260 v.Chr.), aanvoerder in de Eerste Punische Oorlog
Hannibal Barkas (247-183 v.Chr.), waarschijnlijk de bekendste Hannibal, een neef en adoptiefzoon van Hamilcar

Daarnaast komt de naam nog voor in latere tijden:
Bij personen:
Abram Petrovitch Hannibal (1697-1781), Ethiopische prins en Russische generaal
Hannibal Hamlin vicepresident van de VS onder Abraham Lincoln
Hannibal Muammar al-Qadhafi (1976), zoon van de Libische leider
In de geschiedenis:
Operatie Hannibal, een militaire operatie van nazi-Duitsland aan het einde van de Tweede Wereldoorlog
In de kunsten:
Hannibal Lecter, figuur van Thomas Harris (Silence of the lambs) 
Hannibal (boek), een boek van Thomas Harris uit 1999 
Hannibal (film), een Brits-Amerikaanse film uit 2001
Hannibal (2006), een Britse film uit 2006 
Hannibal Rising (boek), een boek van Thomas Harris uit 2006
Hannibal Rising (film), een Amerikaanse film uit 2007
Hannibal (album), soundtrack van de gelijknamige film
Hannibal (televisieserie), een Amerikaanse televisieserie (2014-2016)
Hannibal (toneel), een toneelstuk van Christian Dietrich Grabbe
Hannibal Smith, leider van the A-Team
In plaatsnamen:
Hannibal (Missouri), stad in Missouri